Сент-Юзю́ж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 75 км на південь від Діжона, 55 км на північний схід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 546 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1257,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Юзюж на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Юзюж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Юзюж на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Юзюж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Юзюж на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара